Ел Дестино има више значења:

 Ел Дестино (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Дестино (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Дестино (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Дестино (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Дестино (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Дестино (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Дестино (Санта Катарина Хукила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Дестино (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Дестино, Кујукуенда (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Дестино (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику